Inspelningarna på denna trippel CD är inspelade LIVE under turnéer med Ringo Star & His All-Starr Band.
Burton Cummings framför American Woman (låt nr: 14 CD 2) och Randy Bachman framför Takin' care of business (låt nr: 9 CD 2) samt You ain't seen nothin' yet (låt nr: 10 CD 2).

Låtlista
CD 1.

It don't come easy - Ringo Starr
The no-no song - Ringo Starr
Ike-ike - Dr John
The weight - Levon Helm
Shine silently - Nils Lofgren
Honey don't - Ringo Starr
Quarter to three - Clarence Clemons
Raining in my heart - Rick Danko
Will it go round in circles - Billy Preston
Life in the fast lane - Joe Walsh
Desperado - Joe Walsh
Norwegian wood - Peter Frampton
Walking nerve - Nils Lofgren
Boris the spider - John Entwistle
You're sixteen you're beautiful and you're mine - Ringo Starr
Photograph - Ringo Starr

CD 2.

The really serious introduction - Ringo Starr
I'm the greatest - Ringo Starr
Don't go where the road don't go - Ringo Starr
I can't tell you why - Timothy B Schmit
Girls talk - Dave Edmunds
People got to be free - Felix Cavaliere
Groovin' - Felix Cavaliere
Act naturally - Ringo Starr
Takin' care of business - Randy Bachman
You ain't seen nothin' yet - Randy Bachman
In the city - Joe Walsh
Bang the drum all day - Todd Rundgren
Black maria - Todd Rundgren
American woman - Burton Cummings
Weight of the world - Ringo Starr
Back off boogaloo - Ringo Starr

CD 3.

Yellow submarine - Ringo Starr
Show me the way - Peter Frampton
Sunshine of your love - Jack Bruce
I hear you knocking - Dave Edmunds
Shooting star - Simon Kirke
Boys - Ringo Starr
Baby I love your way - Peter Frampton
A salty dog - Gary Brooker
I feel free - Jack Bruce
All right now - Simon Kirke
I wanna be your man - Ringo Starr
A whiter shades of pale - Gary Brooker
Hungry eyes - Eric Carmen
All by myself - Eric Carmen
With a little help from my friends - Ringo Starr

Album av Ringo Starr